Lithoplocamia är ett släkte av svampdjur. Lithoplocamia ingår i familjen Raspailiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Lithoplocamia